Oddone II (vescovo di Novara)
 Oddone II di Blois
 Oddone II di Borgogna
 Oddone II di Guascogna